Pasi Kuivalainen, né le  à Kuopio en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait en position de gardien.

Biographie

Carrière 
Son maillot floqué du numéro 1 est retiré de l'équipe de Kalpa.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1988-1989 || Kalpa || SM-liiga
|| 0 || || || || || || || || || || || || ||
|-
| 1989-1990 || Kalpa || SM-liiga
|| 13 || || || 5.35 || .844 || || || || || || || || ||
|-
| 1990-1991 || Kalpa || SM-liiga
|| 12 || || || 4.57 || .857 || || || 4 || || || 4.30 || .871|| ||
|-
| 1991-1992 || Kalpa || SM-liiga
|| 24 || || || 4.31 || .868 || || || || || || || || ||
|-
| 1992-1993 || Kalpa || SM-liiga
|| 22 || || || 3.47 || .911 || || || || || || || || ||
|-
| 1993-1994 || Kalpa || SM-liiga
|| 42 || || || 3.34 || .899 || || || || || || || || ||
|-
| 1994-1995 || Kalpa || SM-liiga
|| 50 || || || 3.68 || .870 || || || 3 || || || 5.72 || .858 || ||
|-
| 1995-1996 || Kalpa || SM-liiga
|| 50 || || || 3.10 || .901 || || || || || || || || ||
|-
| 1996-1997 || Kalpa || SM-liiga
|| 48 || || || 4.23 || .883 || || || 6 || || || 2.18 || .925 || ||
|-
| 1997-1998 || Ässät|| SM-liiga
|| 48 || || || 3.23 || .905 || || || || || || || || ||
|-
| 1998-1999 || Ässät || SM-liiga
|| 44 || || || 3.29 || .893 || || || || || || || || ||
|-
| 1999-2000 || Ilves || SM-liiga
|| 37 || || || 3.30 || .894 || || || 2 || || || 4.86 || .843 || ||
|-
| 2000-2001 || Pelicans Lahti || SM-liiga
|| 45 || || || 2.66 || .915 || || || 3 || || || 4.33 || .849 || ||
|-
| 2001-2002 || Pelicans Lahti || SM-liiga
|| 43 || || || 2.76 || .904 || || || 3  || || || 2.70 || .911 || ||
|-
| rowspan='2'|2002-2003 || Pelicans Lahti || SM-liiga
|| 21 || || || 3.35 || .892 || || || || || || || || ||
|-
|  Tappara || SM-liiga
|| 18 || || || 1.77 || .927 || || || 2 || || || 5.36 || .842 || ||
|-
| 2003-2004 || Kalpa || SM-liiga
|| 28 || || || 1.89 || .934 || || || 2 || || || 1.40 || .948 || ||
|-
| 2004-2005 || Kalpa || SM-liiga
|| 30 || || || 1.62 || .942 || || || 9 || || || - || - || ||

Notes et références 

Naissance le 15 juillet 1972
Naissance à Kuopio
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du KalPa Kuopio
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur de l'Ilves Tampere
Joueur des Pelicans Lahti
Joueur du Tappara
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1994
Médaillé de bronze olympique finlandais
Gardien de but de hockey sur glace